L'imprégnation peut avoir une signification :
 en psychologie, on parle aussi d'empreinte
 en chimie, où c'est l'application d'une finition sous vide de protection du bois. On parle aussi d'imprégnation dans le cas de moulage de plastiques sous vide
 en biologie, la théorie de l'imprégnation, ou Télégonie, a été abandonnée avec l'avènement de la génétique
 en toxicologie et médecine on parle parfois d'imprégnation de l'organisme par une substance (drogue, produit toxique...) ; l'imprégnation de la mère par des polluants organiques ou métaux peut par exemple poser problème pour sa santé, mais plus encore pour le fœtus ou l'embryon.

Références